Гімн Шери́фів () — державний гімн Марокко. Був офіційно затверджений у 1956 році після проголошення незалежності. Проте сучасний тест гімну написаний у 1970 році Алі Скуалі Хуссаініном.

Текст гімну

Див. також 
 Герб Марокко
 Прапор Марокко

Національні символи Марокко
Марокко
Марокко
Музика Марокко